Il singolare del torneo di tennis Croatia Open Umag 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Muster che ha battuto in finale Franco Davín 6-1, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Thomas Muster (campione)
 Assente
 Jordi Arrese (semifinali)
 Andrij Medvedjev (quarti di finale)

 Franco Davín (finale)
 Marcelo Filippini (primo turno)
 Renzo Furlan (secondo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Croatia Open Umag 1992